Rakowski bezeichnet:
 Rakowski (Bulgarien), eine bulgarische Stadt in der Oblast Plowdiw
 Rakowski, ein Dorf in der Oblast Haskowo, welches nach dem 2. Weltkrieg durch die Stadt Dimitrowgrad ersetzt wurde.

Rakowski ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Wladislawowitsch Rakowski (1879–1941), russischer Chemiker
 Christian Georgijewitsch Rakowski (1873–1941), sowjetischer Politiker
 Erich Rakowski (1935–2007), deutscher Badmintonspieler
 Georgi Rakowski (1821–1867), bulgarischer Revolutionär
 Mieczysław Rakowski (1926–2008), polnischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Rakowska